Sollfelner ist der Name von

 Anton Othmar Sollfelner (* 1935), österreichischer Musikwissenschaftler und Dirigent
 Bernd Hannes Sollfelner (* 1963), österreichischer Komponist